Села:
 Теплівка — Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим
 Теплівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Теплівка — Полтавська область, Пирятинський район